Jenkofen ist der Name folgender Orte:

 Jenkofen (Bruckmühl), Einöde im Markt Bruckmühl, Landkreis Rosenheim
 Jenkofen (Adlkofen), Kirchdorf in der Gemeinde Adlkofen, Landkreis Landshut